Lars Weibel (* 20. Mai 1974 in Lachen SZ) ist ein ehemaliger Schweizer Eishockeytorwart und jetziger -funktionär.

Karriere 
Lars Weibel begann seine Karriere 1989 beim SC Rapperswil-Jona. Es folgte 1992 der Wechsel zum EHC Biel. Ein Jahr später unterschrieb der Torhüter beim HC Lugano, wo er bis 2001 blieb. Der Schweizer wurde zwar von den Chicago Blackhawks im NHL Entry Draft 1994 ausgewählt, wurde jedoch nie von einem NHL-Klub unter Vertrag genommen.

Mit dem HC Lugano wurde Weibel 1999 Schweizer Meister. Ab der Saison 2000/01 spielte er für den HC Davos, wo der Torwart ebenfalls zu den Leistungsträgern gehörte. In den Jahren 2000 und 2001 gewann er mit dem HC Davos den prestigeträchtigen Spengler Cup. Zudem wurde Lars Weibel 2000 und 2002 jeweils in das All-Star-Team des Turniers gewählt. Ab der Saison 2004/05 spielte er beim EV Zug. 2009 verließ der Schweizer den Verein und unterschrieb als Nachfolger des am 21. Mai 2009 verstorbenen Robert Müller einen Vertrag für die Saison 2009/10 bei den Kölner Haien aus der Deutschen Eishockey Liga. Im August 2010 beendete Weibel seine aktive Laufbahn.

Er ist regelmässig Studiogast bei SRF zwei während der NLA-Playoffs. Weibel, ein ausgebildeter Hochbauzeichner mit Handelsdiplom, war bis 2014 in der Privatwirtschaft tätig, trat dann beim EV Zug eine Stelle in der Verkaufs- und Marketingabteilung des EV Zug an und übernahm im selben Verein 2016 die Leitung der Nachwuchsakademie, ehe er mit Beginn August 2019 beim Schweizer Eishockeyverband als Direktor für die Nationalmannschaften tätig wurde.

International 
Für die Schweizer Eishockeynationalmannschaft bestritt Weibel 44 Partien.

Erfolge und Auszeichnungen

Karrierestatistik

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 
 
 

Eishockeynationaltorwart (Schweiz)
Eishockeytorwart (SC Rapperswil-Jona Lakers)
Eishockeytorwart (EHC Biel)
Eishockeytorwart (HC Lugano)
Eishockeytorwart (HC Davos)
Eishockeytorwart (EV Zug)
Eishockeytorwart (Kölner Haie)
Olympiateilnehmer (Schweiz)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
Schweizer Meister (Eishockey)
Schweizer
Geboren 1974
Mann